Загарье — топоним в России.

Населённые пункты 
 Загарье — деревня в Ленском районе Архангельской области.
 Загарье — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.
 Загарье — деревня в Лузском районе Кировской области.
 Загарье — деревня в Омутнинском районе Кировской области.
 Загарье — село в Юрьянском районе Кировской области.
 Загарье — деревня в Юсьвинском районе Пермского края.
 Загарье — деревня, вошедшая в состав города Перми.
 Загарье — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Загарье — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Загарье — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

Озеро 
 Загарье (Гарь) — озеро в Опочецком районе Псковской области.